Pescatori peut faire référence à :

Personnes 
(classement par ordre alphabétique des prénoms)
 Christian Pescatori (1971-), pilote automobile italien
  (1836–1905), journaliste italien
  (1973-), nageur italien
  (1884–1974), actrice italienne	
 Max Pescatori (1971-), joueur de poker italien
  (1880–1936), acteur du Royaume d'Italie

Autres 
 Isola dei Pescatori, île en Italie
 Pescatori, peinture de Georges Seurat